Österreich može značiti :

službeni naziv za Austriju na njemačkom
Österreich -austrijske dnevne novine
Rolf Österreich (rođ. 1952.), bivši istočnonjemački klizač 
Romy Österreich (rođena kao Romy Kermer 1956), bivši istočnonjemačka klizačica ; partnerica i kasnija supruga of Rolfa Österreicha 
Georg Österreich (1664. – 1735.), njemački barokni skladatelj
Traugott Konstantin Oesterreich (1880. – 1949.), njemački religijski psiholog i filozof
Österreich Rundfahrt - biciklistička utrka u Austriji